Il singolare del torneo di tennis ATP Buzios 1991, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Jordi Arrese che ha battuto in finale Jaime Oncins 1-6, 6-4, 6-0.

Teste di serie 

 Emilio Sánchez (primo turno)
 Jordi Arrese (campione)
 Javier Sánchez (semifinali)
 Thomas Muster (quarti di finale)

 Paul Haarhuis (secondo turno)
 Francisco Clavet (quarti di finale)
 Olivier Delaître (secondo turno)
 Guillermo Pérez Roldán (quarti di finale, ritiro)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Buzios 1991
ATP Tour 1991